Esistono più comuni francesi con questo nome

Les Bordes – Indre
Les Bordes – Loiret
Les Bordes – Saona e Loira
Les Bordes – Yonne